
Molekulska formula -{C7H11NO4}- se može odnositi na:

 ACPD
 Aminošikimska kiselina